Qatar Ladies Open 2022 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på hardcourt-baner i Khalifa International Tennis and Squash Complex i Doha, Qatar i perioden 20. - 26. februar 2022. Det var den 20. udgave af Qatar Ladies Open siden den første turnering i 2001, og det var sæsonens første turnering i kategorien WTA 1000 på WTA Tour 2022. Turneringen afvikledes under navnet Qatar TotalEnergies Open som følge af et sponsorat fra TotalEnergies.

I damesingleturneringen sejrede Iga Świątek, som i finalen vandt over Anett Kontaveit med 6-2, 6-0 efter af have vundet kampens 10 sidste partier. Det var Świąteks anden WTA 1000-titel i karrieren, idet hun året før havde vundet sin første WTA 1000-turnering ved Internazionali d'Italia 2021. Og det var hendes fjerde [WTA Tour|WTA-titel]] i alt.

Damedoubletitlen blev vundet af det useedede, amerikanske par Cori Gauff og Jessica Pegula, som i finalen besejrede tredjeseedede Veronika Kudermetova og Elise Mertens med 3-6, 7-5, [10-5], og som begge vandt den indtil da største doubletitel i deres karriere. Gauff og Pegula spillede deres blot fjerde turnering som doublemakkere, og i deres første tre turneringer havde parret i alt kun vundet en enkelt kamp. Cori Gauff vandt den fjerde doubletitel i sin karriere på WTA Tour – men den første på WTA 1000-niveau. De tre første var blevet vundet sammen med Catherine McNally i WTA 250-turneringer. Jessica Pegula vandt sin anden WTA-titel i double, efter at hun tidligere på året havde vundet sin første titel sammen med Asia Muhammad ved WTA 250-turneringen i Melbourne.

Præmier 

Den samlede præmiesum for turneringen androg $ ???, hvilket var en stigning på ??? % i forhold til året før, og fordelte sig som følger.

Damesingle

Hovedturnering 

Hovedturneringen havde deltagelse af 56 spillere, der fordelte sig på:
 41 direkte kvalificerede spillere i form af deres placering på WTA's verdensrangliste pr. 23. januar 2022 (fire uger før turneringens start).
 5 spillere, der havde modtaget et wildcard (WC).
 8 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (Q).
 2 lucky losere fra kvalifikationen (LL).

Kvalifikation 

Kvalifikationen har deltagelse af 32 spillere, der spiller om de sidste otte ledige pladser i hovedturneringen.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Damedouble 

Damedoublerækken havde deltagelse af 28 par, der fordelte sig på:
 26 direkte kvalificerede par i form af deres placering på WTA's verdensrangliste.
 2 par, der havde modtaget et wildcard.

Eksterne henvisninger 
 Qatar Open 2022 
 WTA - Doha 2022

Noter 

2022
WTA Tour 2022